Eduard Hurwic
 Jigga’el Hurwic
 Josef Josł Hurwic
 Józef Hurwic

Zobacz też 
 Hurwitz